Marshall Heights ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Marshall Heights (Pennsylvania)
 Marshall Heights (Tennessee)
 Marshall Heights (Virginia)
 Marshall Heights (Washington D.C.), Vorort